Первая македонская футбольная лига 2017/2018 () — 26-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 12 августа 2017 года и закончится 20 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Брегалница» из Штипа и «Македония». Их заменили «Академия Пандев» и «Скопье», занявшие соответственно 1-е и 2-е места во Второй лиге 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 macedonianfootball.com 
 Чемпионат Македонии на soccerway 

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония
2017 год в Северной Македонии
2018 год в Северной Македонии